Agate Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Agate Mountain (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Agate Mountain (Arizona)
 Agate Mountain (Colorado)